Владимир Фёдорович Критский (1 июля 1898 — 16 марта 1966 года) — советский военно-морской деятель, подводник, инженер, инженер-контр-адмирал (1958), лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук.

Биография 
Родился в селе Никольская Кашма (Большое Шереметьево) Моршанского уезда. Сын священника местной Спасской церкви Фёдора Петровича Критского. Род Критских известен в селе еще с XVIII века, и все в этом роду были служителями церкви. Окончив школу в родном селе, поступил в Тамбовское реальное училище, которое окончил в 1916 году.

Окончил Морское инженерное училище в (1918) году и Военно-морскую академию. С 1918 служил на линейном корабле «Полтава», откуда добровольцем ушёл в РККА. Служил во 2-м авиационном дивизионе истребителей 14-й и 13-й армий Южного Фронта в должности старшего телефониста, моториста самолета, фотограмметриста, адъютанта и начальника эшелона.

На железнодорожных станциях, где менялись паровозы, разыгрывались настоящие бои за паровоз, часто кончавшиеся для многих неудачно. А этот высокий, ладный парень в бушлате и бескозырке, на которой золотилась надпись «Морское инженерное училище», не грозил наганом, не ругался с дежурными по станции, а требовал не один, а два локомотива. И к удивлению всех получал их. Часто личному составу дивизиона приходилось браться за оружие, отбиваясь от нападавших банд.

В 1920 во время короткого отпуска привёз в родное село невесту Марию Николаевну, там и состоялась их свадьба. В 1920 командирован в соёдинённые классы для подготовки специалистов флота, затем в Военно-морскую академию. В августе 1920 как бывшего гардемарина возвращён во флот. С декабря 1923 по ноябрь 1926 года старший. инженер-механик ПА «Политработник». Из его воспоминаний о трудностях того времени:
«После гражданской войны на Чёрном море осталась лишь подводная лодка „Нерпа“. На одном из заводов лежали в совершеннейшем беспорядке детали механизмов, систем и устройств подводных лодок серии „АГ“, купленных в США еще царским правительством. Часть наиболее ценных механизмов была утрачена или уничтожена. Пострадал сам завод».

Подводные лодки «АГ» были введены в строй. С 1924 служил на подводной лодке Черноморского флота. В его служебной характеристике 1925 года отмечалось: «Весьма настойчив, инициативен, пользуется большим авторитетом у подчиненных. В походах вынослив, дисциплинирован, добросовестен в исполнении обязанностей по службе». В июле 1926 был аттестован как инженер-механик и служил флагинженером-механиком отдельного дивизиона подводных лодок (ноябрь 1926 — май 1928), старшим приёмщиком комиссии по наблюдению Морского технического управления по механической части конструкций подводных лодок серий «Д», «А», «Щ» на заводах «СЗ имени 61 коммунара» и «СЗ имени Андре Марти» в Николаеве (май 1928 — июнь 1931).

Переведён в Ленинград на ту же должность старшего приёмщика комиссии по наблюдению Мортехупра (июнь 1931 — июнь 1934). В 1933 был командирован в составе группы в Германию и Испанию для приёмки чертежей подводных лодок, разработанной фирмой «Дешимаг». Откомандирован в распоряжение Главморпрома для руководства проектированием и постройкой подлодок проекта «Е-2» (июнь 1934). Начальник электромеханического сектора СКВ Главморпрома (июнь 1934 — февраль 1935), начальник бюро «Е» и строитель подводных лодок серии «С» в ЦКБ-18 на Балтийском заводе (февраль 1935 — сентябрь 1937). В 1936 году сдал лодку «С-1» с лучшими показателями. Член специальной комиссии в США (1936—1937). С сентября 1937 по июнь 1941 года заместитель главного инженера ЦКБ-18. Член ВКП(б) с 1939 года.

С начала Великой Отечественной войны находился в Ленинграде и Кронштадте, контролируя действия подводных лодок, пережил начало блокады. В декабре 1941 года зачислен в кадры начсостава ВМФ и откомандирован в распоряжение наркомата судостроительной промышленности (НКСП) СССР. Во время войны непосредственно возглавлял все проектные работы эвакуированного в г. Горький ЦКБ-18 по восстановлению повреждённых в боях подлодок и по их усовершенствованию их (главным образом Северного и Черноморского флотов).

В 1943 ему была присуждена Сталинская премия 1-й степени за создание проекта подводных минных заградителей.

После окончания войны направлен в служебную командировку в Берлин, где руководил особым техническим бюро НКСП на заводе «Гема».

 1946 год, март-сентябрь — заместитель начальника секции энергетики научно-технической комиссии (НТК) ВМС.
 сентябрь 1946 года — апрель 1950 года — заместитель начальника секции подплава НТК ВМС.
 апрель 1950 года — июнь 1951 года — начальник секции подплава и одновременно и член НТК ВМС.
 июнь 1951 года — февраль 1956 года — начальник кафедры проектирования специальных энергетических установок подводных лодок.
 1956 год — присвоено учёное звание кандидата технических наук.
 февраль 1956 года — декабрь 1958 года — начальник кафедры проектирования специальных установок подводных лодок.

Из аттестации 1957 года:
«За длительный период работы в области эксплуатации, строительства и проектирования подводных лодок вырос в одного из крупных специалистов по подводным лодкам в Военно-морском флоте… За период пребывания в академии сформировал и подготовил коллектив преподавателей кафедры для обучения слушателей по специальным энергетическим установкам подводных лодок. Кафедра достаточно полно обучает слушателей энергетическим установкам, учитывающим перспективу дальнейшего развития подводных лодок… В настоящее время активно готовит кафедру к обучению слушателей по ядерным энергетическим установкам подводных лодок».

 18 февраля 1958 года — присвоено звание инженер-контр-адмирал.
 декабрь 1958 года — август 1959 года — начальник кафедры энергетических установок подводных лодок Военно-морской академии им. А. Н. Крылова.
 август 1959 года — август 1960 года — начальник машиностроительного факультета, начальник электромеханического факультета ВМА.
 июнь 1960 года — июнь 1961 года — начальник факультета кораблестроения ВМА.

«Академия дала вам общенаучный фундамент, опираясь на который вы можете развивать и совершенствовать знания. Самые блестящие знания могут оказаться бесполезными, если эти знания имеет человек пассивный, неспособный к творческой работе, к систематическому труду… Без активного личного участия в труде нельзя говорить о преданности Родине».

С июня 1961 года в запасе.

Репрессии 
В 1929 семья его отца была раскулачена: отобраны земля и большой красивый дом. Родители переселились в маленький домик, испытывая материальные трудности. Ф. П. Критский продолжал служить в церкви Большого Шереметьева. Сын постоянно помогал родителям, иногда приезжал в родное село на короткое время. С середины 30-х годов он уже не мог приезжать, но связи с родиной не терял. В 1937 Ф. П. Критский был необоснованно обвинен в создании религиозно-монархической организации в селе, выслан из него, а в декабре того же года расстрелян. Церковь в селе была закрыта.

В Ленинград, где тогда работал сын, было направлено письмо из Рудовского района о якобы антисоветской деятельности отца, в котором предлагалось принять меры к сыну священника. Но В. Ф. Критский не был отстранён от работы и не понижен в должности. Позже он узнал, что ещё в 1939 году прокурор Тамбовской области отменил решение «тройки» НКВД по делу отца.

Звания 
 Инженер-флагман 3-го ранга (4 января 1940).
 Инженер-капитан 1-го ранга (30 ноября 1940);
 Инженер-контр-адмирал (18 февраля 1958).

Награды 
 Два ордена Ленина (1943,1945),
 Два ордена Красного Знамени (1944, 1949),
 Орден Отечественной войны II ст. (1945),
 Медали
 Именное оружие (1958).

Публикации

Литература 
 Стволинский Ю. М. Конструкторы подводных кораблей.
 Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени Ф. Э. Дзержинского: исторический очерк. — Л., 1990.
 Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР: 1946-1960. - М.: Кучково поле, 2007.

Примечания

Ссылки 
 КРИТСКИЙ Владимир Федорович
 Славные сыны России
 Адмирал Критский

См. также 
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Выпускники Тамбовского реального училища
Выпускники Морского инженерного училища
Участники Гражданской войны в России
Моряки Великой Отечественной войны
Кандидаты технических наук
Похороненные на Серафимовском кладбище
Члены КПСС